Cette nuit ou jamais est le titre de la version française de plusieurs films :
 Cette nuit ou jamais (Tonight or Never) film américain de Mervyn LeRoy, sorti en 1931 ;
 Cette nuit ou jamais (This Could Be the Night) film américain de Robert Wise, sorti en 1957 ;
 Cette nuit ou jamais (Heute Nacht oder nie) film suisse de Daniel Schmid, sorti en 1972 ;